Ла́удон ( або ) — прізвище шотландського або німецького походження, а також, топонім.

Прізвище 

 Джон Клавдій Лаудон (; 1783–1843) — шотландський ботанік та ландшафтний архітектор.
 Ернст Гідеон Лаудон (; 1717–1790) — барон, генералісимус, прославлений австрійський воєначальник часів Семилітньої війни.
 Іштван Лаудон (; 1862–1924) — ужгородський педагог і натураліст, доктор Ужгородської Королівської католицької гімназії.

Топонім

Лаудон (округ, Теннессі) () — округ (графство) у штаті Теннессі
 Лаудун (округ, Вірджинія) () — округ (графство) у штаті Вірджинія
 Лаудон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Лаудон — місто, штат Теннессі
 Лаудон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Шотландські прізвища
Німецькі прізвища